Ballò, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Mirano
 Balloo, een klein dorp in de Nederlandse gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe